Tolić ist der Familienname folgender Personen:
 Iva Tolić (* 1974), kroatische Agrarbiologin
 Ivica Tolić (1968–2019), kroatischer Politiker (HDZ), MdEP